Stormfulde højder er navnet på flere ting:

 Stormfulde højder – roman fra 1847 af Emily Brontë
 Stormfulde højder (film fra 1992) – filmatisering af romanen
 Stormfulde højder (film fra 1939) – filmatisering af romanen